De Gallische Oorlog, een oorlog tussen het Romeinse Rijk, onder leiding van, toen, proconsul Julius Caesar en meerdere Gallische stammen, al dan niet in wisselende allianties met elkaar en het Romeinse Rijk.
 Julius Caesars zevendelige verslag van deze oorlog voor de senaat van Rome, de Commentarii de bello Gallico.